Loriot (französisch: Pirol) steht für:

 Loriot, Künstlername des deutschen Humoristen Vicco von Bülow (1923–2011)
 Loriot (Fernsehserie), deutsche Comedy-Fernsehserie des Senders Radio Bremen

Loriot ist der Familienname folgender Personen:

 Constant Loriot, belgischer Turner
 Fernand Loriot (1870–1932), französischer Pazifist und Politiker
 Florian Loriot (* 1998), französischer Skirennläufer
 Frantz Loriot (* 1980), französischer Improvisationsmusiker
 Robert Loriot (1907–1980), französischer Romanist und Dialektologe